Grandrieu est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Grandrieux, une commune française, située dans le département de l'Aisne en région Hauts-de-France.

Patronyme 

 Philippe Grandrieux (1954-), cinéaste français ;
 Véronique Grandrieux (1952-), athlète française.
Patronyme français